Татен () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Татен, Виктор (1843—1913) — французский инженер, теоретик и экспериментатор.
 Татен, Робер (1902—1983) — французский скульптор, представитель ар брют.
 См. также 
 Тарт Татен — вид французского яблочного пирога «наизнанку», в котором яблоки поджариваются в масле и сахаре, перед выпеканием пирога.